Piaget ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis-Marie Piaget (1802–1870), Schweizer Politiker
 Arthur Piaget (1865–1952), Schweizer Romanist und Historiker
 Édouard Piaget (1817–1910), Schweizer Entomologe
 Jean Piaget (1896–1980), Schweizer Entwicklungspsychologe

Piaget steht auch für
 Piaget (Unternehmen), eine Schweizer Uhren- und Schmuckmarke

Siehe auch:
 Paget